Томас Мустер је освојио турнир. У финалу је победио Горана Иванишевића резултатом 7:5, 7:6(7:3).

Носиоци

  Горан Иванишевић (финалиста)
  '''Томас Мустер (победник)
  Рихард Крајичек (четвртфинале)
  Вејн Фереира ''(четвртфинале)

<li>  Карлос Моја (прво коло)
<li>  Алберт Коста (друго коло)
<li>  Борис Бекер (четвртфинале)
<li>  Феликс Мантиља (прво коло)

Жреб

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 1997.
Тенис 1997.